Това е списък с епизоди на Редакай.
Сезон 1 вече е свършил в САЩ и Канада. Ще има и сезон 2, който в Щатите ще е факт от април. В България сериалът се излъчва в събота и неделя от 11:35. Не се знае до кой епизод ще се стигне от първия етап на излъчването в България.

Сезон 1 

Редакай: Да покориш Кайру